Шахматные турниры в аргентинском городе Мар-дель-Плата проводятся с 1928 г.

Изначально в Мар-дель-Плате трижды проводились чемпионаты Южной Америки (1928 1934 и 1936 гг.).

С 1941 по 1971 гг. регулярно проводился международный турнир по круговой системе. Турниры неизменно собирали сильный состав. Наряду с лучшими латиноамериканскими шахматистами в них участвовали звезды мирового уровня. После 1971 г. к практике проведения кругового турнира возвращались всего 6 раз. Турниры 1951, 1954, 1969 и 2001 г. имели статус зональных соревнований.

Чаще других в главном турнире побеждал М. Найдорф. Также он имеет 3 победы в опен-турнире.

С 1967 по 2007 гг. в Мар-дель-Плате проводился опен-турнир.

В 1962 г. в Мар-дель-Плате был проведен так называемый Латиноамериканский турнир, победу в котором одержал Раймундо Гарсия.

В 1969 г. параллельно с мужским зональным турниром был проведен женский зональный турнир, победительницей которого стала Рут Кардосо из Бразилии, 2-е место заняла аргентинка С. Кот.

Хронологические таблицы

Международный турнир

Опен-турнир

Литература 
 Golombek, Harry, ed. (1977), «Mar del Plata Tournaments», Golombek’s Encyclopedia of Chess, Crown Publishing, ISBN 0-517-53146-1

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)